Баділе () — італійське прізвище.

Відомі носії 

У місті Верона існувала династія художників Баділе.

 Джованні Баділе (1379 — до 1451), веронський художник, дід художника Антоніо Баділе.
 Франческо Баділе (? — 1544), художник, брат Джироламо Баділе і педагог для художника Антоніо Баділе.
 Джироламо Баділе, батько художника Антоніо Баділе
 Антоніо Баділе (1518—1560), веронський художник першої половини XVI ст.
 Олена Баділе, донька Антоніо Баділе, що стане дружиною художника Паоло Веронезе.